Пи́тер Ло́ренс Бойл (; 18 октября 1935 — 12 декабря 2006) — американский актёр.

Биография 
Питер Бойл родился 18 октября 1935 года в Норристауне, Пенсильвания. В 1954 году переехал в Нью-Йорк, где работал на заводе. В 1967 году на одной из вечеринок его пригласили на кинопробы, после чего Бойл начал сниматься в кино.

В 1969 году на съёмках в Сиднее познакомился со своей будущей женой.

В феврале 2006 года Бойл попал в больницу, у него обнаружили рак лёгкого. Была сделана операция, вскоре после которой у актёра случился сердечный приступ. Следующий приступ 12 декабря 2006 года стал фатальным. В тот же день Питер Бойл скончался в Нью-Йоркском пресвитерианском госпитале.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Выпускники Ласалльского университета
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Умершие от миеломной болезни
Киноактёры США